Les Bajorans sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, un peuple extraterrestre originaire de la planète Bajor.

Physiologie 
Les Bajorans sont physiquement très proches des Humains, à l'exception de petites arêtes horizontales situées entre les yeux, sur le haut du nez.

Parmi les différences physiologiques qui les distinguent des Humains, on peut également noter que la grossesse des Bajoranes ne dure que cinq mois au lieu de neuf chez les Humains et que, durant cette période, elles sont sujettes à de nombreuses crises d'éternuements.

Gouvernement 

Depuis le retrait des troupes d'occupation cardassiennes en 2369, Bajor est une république dirigée par un gouvernement provisoire, à la tête duquel se trouve un Premier ministre dont le mandat dure six ans. Ce gouvernement fut cependant miné par l'instabilité jusqu'à l'élection de Shakaar Edon comme Premier ministre en l'an 2371. Il dirige la Milice Bajorane, force militaire issue de la Résistance Bajorane à l'occupation cardassienne.

Outre le gouvernement, l'assemblée religieuse des Vedeks est une part non-négligeable de la vie politique, étant donné l'importance du culte des Prophètes au sein de la société bajorane. En cas de crise, le Kai (chef religieux de Bajor) peut être amené à prendre la tête du gouvernement, comme lors du décès du Premier ministre Kalem Aprem, à la suite duquel Kai Winn Adami assura l'intérim avant d'être battue aux élections par Shakaar Edon.

Un dernier élément de poids dans la politique bajorane est l'Émissaire des Prophètes, Benjamin Sisko. Ce dernier ayant été choisi par les Prophètes eux-mêmes pour être leur voix, il dispose d'une influence considérable au sein des dirigeants bajorans, et ses suggestions sont suivies avec une attention toute religieuse.

Histoire 
La civilisation bajorane est beaucoup plus ancienne que celle des Terriens, son histoire remonte à plus de  ans. L'âge d'or de cette civilisation correspond à la Première République (il y a un peu plus de  ans), marquée par de grandes réalisations dans le domaine scientifique, dans celui de la philosophie et dans celui des arts.

À partir du , les Bajorans commencent à explorer pacifiquement leur système stellaire avant de s'aventurer dans l'espace cardassien. Cette période d'exploration est interrompue au  lorsque des forces armées venues de Cardassia Prime envahissent et annexent Bajor.

Durant l'occupation de 2328 à 2369, les Cardassiens réduisent en esclavage une grande partie des Bajorans. Ils les contraignent notamment à travailler dans les mines locales et n'hésitent pas à exterminer ceux qui leur résistent. Certains autochtones quittent alors leur planète et se réfugient sur d'autres mondes tandis que d'autres s'organisent en cellules de résistance et multiplient les actions terroristes. La cellule la plus célèbre reste celle de Shakaar (leader charismatique qui deviendra d'ailleurs ultérieurement premier ministre de Bajor), au sein de laquelle la jeune Kira Nerys (futur officier en second de Deep Space Nine et futur Major de la Milice Bajorane du Gouvernement Provisoire de Bajor) fait ses premières armes.

En 2369, après plus de quarante années d'occupation et une guerre avec la Fédération des planètes unies, les Cardassiens quittent finalement les lieux et les ressortissants bajorans peuvent enfin mettre en place leur propre gouvernement provisoire. La Fédération s'installe, quant à elle, à proximité en investissant la station orbitale cardassienne Terok Nor, qui fut donc rebaptisée Deep Space Nine pour l'occasion, d'où elle administre la région en coopération avec les Bajorans et surveille le Vortex découvert à la même période par le Commandeur Benjamin Sisko et le Lieutenant Jadzia Dax.

En 2373, Bajor demande à intégrer la Fédération avant de se rétracter sur les conseils de l'Émissaire des Prophètes Benjamin Sisko, qui affirme qu'une adhésion prématurée serait désastreuse pour le peuple bajoran. Ce revirement n'altère d'ailleurs en rien les bonnes relations qu'entretiennent les deux factions.

Bien avant que la Guerre du Dominion n'éclate, la planète Bajor signe un pacte de non agression avec le Dominion et affirme sa volonté de rester neutre en cas de conflit. Les Bajorans évitent ainsi de tomber sous le joug des ressortissants du Quadrant Gamma et de leurs alliés lorsque ceux-ci s'emparent de la station Deep Space Nine en 2373. Mais l'année suivante, les Bajorans reprennent les armes et rejoignent les forces de la Fédération dans leur combat contre le Dominion, un affrontement qui s'achève en 2375 par la signature du Traité de Bajor sur DS9.

Après un long processus d'adhésion, Bajor intègre finalement la Fédération des planètes unies le .

Culture 
Le nom de famille des Bajorans est généralement placé en première position, devant le prénom.
 
Les Bajorans portent une boucle ornée d'une ou plusieurs chaînettes, appelée D'ja Pagh, à l'oreille droite. Le motif de ce bijou correspond à la caste à laquelle appartient celui ou celle qui le porte. L'occupation cardassienne ayant contraint un grand nombre de Bajorans à prendre les armes, le système des castes est cependant devenu obsolète et les boucles d'oreille se sont peu à peu transformées en symboles religieux.

Lorsqu'un couple devait se séparer ou divorcer, la vieille coutume veut que l'on applique le rituel de séparation qui se célèbre pendant quelques jours afin de garder en mémoire les meilleurs moment et de faciliter la transition pour former un nouveau couple très rapidement. La procédure consiste à être l'un en face de l'autre, de prononcer certaines paroles, de boire un liquide dans un petit récipient qui est passé l'un à l'autre chacun son tour. Lorsque le récipient et le discours sont finis, le couple doit casser ce récipient sur un support, certainement le support du récipient, tout en prêchant les Prophètes, puis, les deux personnes doivent se joindre joue contre joue et regarder ensemble dans la même direction.

Religion 
 Généralités
Comme développé dans la série Star Trek : Deep Space Nine, Le peuple Bajoran a élaboré un culte puissant autour des "Prophètes", ou "habitants du Vortex" pour les scientifiques. Ces prophètes ont une alternative maléfique appelés les "Pagh Wraiths", qui ont été chassés au moins à deux reprises du "Temple Céleste", comme le nomme les Bajorans. Le culte majoritaire de l'adoration des Prophètes est le ciment de la population, et le Kai peut prendre le relais du pouvoir politique, de gré ou de force quand ce dernier est chancelant. 
 
 Les Orbes
Les Prophètes, qui communiquent avec les Bajorans, leur ont envoyé au fil des siècles nombre d'Orbes, aussi appelées "Larmes des Prophètes", qui s'élèveraient au nombre de 25, mais dont certaines seraient détenues par les Cardassiens, ou perdues après l'occupation par Cardassia.

 Organisation du culte
La hiérarchie semble être construite sur une pyramide des normes allant de bas en haut, la pointe de cette pyramide étant le chef. Dans l'ordre, en bas de l'échelle religieuse se trouvent les jeunes moines appelés "Prylars", suivis par les moines "Ranjens", puis les "Vedeks", et enfin en haut, le chef suprême, le "Kai". Les Prylars pouvaient offrir leurs services en tout genre et sont également les assistants en affaire des Vedeks. Quant aux Ranjens, ils sont en général des conseillers, des prêcheurs mais aussi et surtout les assistants du Kai. Les Moines et les Vedeks sont ordinés, mais le Kai est élu, après candidature, par l'assemblée des Vedeks, quand le précédent Kai décède, ou disparaît (Kai Opaka, Kai Winn). Certains Ordres sont plus libéraux que d'autres, plus orthodoxes, qui prônent le retour au système de Castes, les D'jaras, délaissés depuis l'occupation cardassienne.

 La place de l'Émissaire
L'Émissaire des Prophètes est Benjamin Sisko. Il a été choisi par eux. Lors des visions communicatives, les Prophètes l'appellent "le Sisko". Il ne fait pas partie de l'appareil religieux mais il jouit d'une parole indiscutable auprès des Bajorans, et toute action qu'il leur suggère est suivie... religieusement. L'Émissaire pouvait également être amené à recevoir des Bajorans lors de rituels de bénédiction avant ou après le mariage et pouvait prendre part à certains "baptêmes" pour les enfants.

Notes et références 

Espèce extraterrestre de Star Trek